72-й армейский корпус (), сформирован 13 февраля 1944 года.

Боевой путь корпуса 
В 1944 году — бои на южной Украине (в районе Николаева), затем в Молдавии и Румынии. С октября 1944 — в южной Венгрии.

В 1945 году — бои в Венгрии.

Состав корпуса 
В марте 1944:
 370-я пехотная дивизия
 5-я полевая дивизия

В ноябре 1944:
 271-я пехотная дивизия народного ополчения
 1-я кавалерийская дивизия (венгерская)

В марте 1945:
 76-я пехотная дивизия
 8-я лёгкая пехотная дивизия
 271-я пехотная дивизия народного ополчения

Командующие корпусом 
 С 13 февраля 1944 — генерал пехоты Сигизмунд фон Фёрстер
 С 15 сентября 1944 — генерал-лейтенант Август Шмидт
 С 22 января 1945 — генерал пехоты Антон Грассер
 С 20 апреля 1945 — генерал-лейтенант Вернер Шмидт-Хаммер

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Biblio-Verlag, Bissendorf 1973, ISBN 3-7648-0871-3

Армейские корпуса Германии во Второй мировой войне